Phi kan de volgende betekenissen hebben:
 21e letter van het Griekse alfabet: phi (letter)
 De gulden snede, ofwel het getal 1,618033988749895...

PHI kan de volgende betekenissen hebben:
 De Filipijnen, waarvan 'PHI' de ISO-landcode is